All Right Now () — песня рок-группы Free, записанная в 1970 году. Сингл, вышедший в Великобритании в мае, достиг #2 в UK Singles Chart и #4 в американском Billboard Hot 100. В июне «All Right Now» появилась на альбоме Fire and Water, который Free, записали на лейбле Island Records. В 1991 году был сделан ремикс, и переизданный вариант песни поднялся на восьмое место в UK Singles Chart.

«All Right Now» возглавил хит-парады более 20 стран, а в 1990 ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей) в 1990 году зафиксировало, что в США к концу 1989 года песня прозвучала по радио более миллиона раз. В 2006 году BMI отметила, что это число превысило 3 миллиона.

История создания 
Как рассказывает барабанщик Саймон Кирк, песня была написана после не совсем удачного выступления группы Free в Дареме. «Мы закончили наше шоу и ушли со сцены под звуки наших собственных шагов, — говорит Кирк. — Аплодисменты умерли прежде, чем я даже вышел из-за барабанов. Было очевидно, что мы нуждались в заводной песне, чтобы закрывать наши концерты. Вдруг вдохновение пришло к Фрэйзеру, и он начал прихлопывать, напевая „All right now“. Он сел и написал песню прямо там, в раздевалке. Это заняло не более десяти минут».

Одним из инженеров во время записи «All Right Now» был Рой Томас Бейкер, который позже стал продюсером группы Queen.

Примечания